Chaetonotidae är en familj av djur. Chaetonotidae ingår i ordningen Chaetonotida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Chaetonotidae finns 389 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Chaetonotidae